L'Honneur des guerriers est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Honneur des guerriers, film de guerre américain de Lane Nishikawa sorti en 2006
 L'Honneur des guerriers, film de Kazuaki Kiriya sorti en 2015